TVB steht als Abkürzung für:
 Taxiverband Berlin Brandenburg e.V., siehe Taxigewerbe in Berlin #Verbände
 Television Broadcasts Limited, Fernsehsender aus Hongkong, China
 Truppenversorgungsbearbeiter Streitkräfte (umgangssprachlich)
 TV Beograd, ehemaliger jugoslawischer Fernsehsender, 1992 in Radio-Televizija Srbije (RTS) aufgegangen
 TV Berlin, privater Fernsehsender
 TV Bittenfeld, Handballverein aus Baden-Württemberg

Abkürzung